Cette page contient les pages d'homonymie de CHO, cho et Cho

Sigle 
CHO est un sigle composé des trois lettres C, H et O qui peut désigner :
 Chief Happiness Officer (responsable du bonheur), dans le domaine des ressources humaines ;
Carbohydrate
 Cellule CHO (Chinese Hamster Ovary), en génétique, des cellules d'ovaires de hamster chinois.

Code 
CHO est un code qui peut désigner :
 , en Virginie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports).
cho est un code qui peut désigner :
 choctaw (code ISO 639-3), une langue parlée aux États-Unis, dans le sud-Est de l'Oklahoma et dans le Mississippi par environ 10 000 personnes.

Nom  
Cho est un nom qui peut désigner :
 Cho, une lettre grecque ;
 Cho, un prénom japonais féminin signifiant crépuscule.

Patronyme 

 Cho Bong-am, homme politique sud-coréen ;
 Cho Byung-hwa, poète et essayiste sud-coréen ;
 Cho Chihun, joueur de go professionnel sud-coréen ;
 Cho Hae-il (1941-2020), écrivain sud-coréen ;
 Cho Hae-jin (née en 1976), écrivaine sud-coréenne ;
 Cho Hunhyun, joueur de go professionnel coréen ;
 Cho In-Chul, judoka sud-coréen ;
 Jeannie Cho Lee, critique de vin coréo-américaine ;
 Cho Jin-ho, joueur de football sud-coréen ;
 Cho Jung-kwon, poète coréen ;
 Cho Madeleine, martyre coréenne, sainte chrétienne ;
 Cho Min-ho (1987-2022), joueur professionnel de hockey sur glace sud-coréen ;
 Cho Se-hui, auteur sud-coréen ;
 Cho Seon-jak, auteur sud-coréen ;
 Cho So-hyun, footballeuse sud-coréenne ;
 Cho Stan, homme politique canadien en Ontario ;
 Cho Yoon-jeong, joueuse de tennis sud-coréenne ;
 Cho Yoon-sun, femme politique sud-coréenne.

Code
Patronyme coréen